Sankt Johannes Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Johannes Sogn (Aarhus) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Domprovsti
 Sankt Johannes Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Nørrebro Provsti
 Sankt Johannes Sogn (Herning) – et sogn i Herning Kommune og i Herning Søndre Provsti
 Sankt Johannes Sogn (Vejle) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti

 Sankt Johannes Sogn (Før) – sogn på øen Før i Sydslesvig

Se også 
 Sankt Hans Sogn (flertydig)